FFI kan referere til
 Frederikshavn Forenede Idrætsklubber
 Frie Faglige Internationale
 Forces Françaises de L'Intérieur – betegnelse for de franske styrker, som kæmpede mod den tyske besættelse efter Invasionen af Normandiet.